Athénagoras, ou Athénagore, a été le nom de plusieurs personnages historiques grecs importants:

 Athénagoras d'Éphèse, tyran d'Éphèse lors du 
 Athénagoras, Syracusain et chef du parti populaire, adversaire du stratège Hermocratés lors de l'expédition athénienne en Sicile (415/414 av. J.-C.) ;
 Athénagoras, un général du roi Philippe V de Macédoine (vers 200 av. J.-C.)
 Athénagoras d'Athènes (vers 133-190), philosophe chrétien des premiers siècles.
 Athénagoras I de Constantinople (1886-1972), patriarche de Constantinople de 1948 à 1972.